Älvsjö (stadsdeel), een stadsdeel van de Zweedse hoofdstad Stockholm
 Älvsjö (district), een district in het gelijknamige stadsdeel
 Station Älvsjö, een treinstation in Stockholm